Беспосадочный перелёт Москва — Северный полюс — Сан-Хосинто — беспосадочный перелёт советских авиаторов, совершённый 12—14 июля 1937 года на самолёте АНТ-25 в составе: командир экипажа — полковник М. М. Громов, второй пилот — майор А. Б. Юмашев и штурман — военинженер 3-го ранга С. А. Данилин.

История 

Это был второй беспосадочный перелёт из СССР в США по маршруту: Москва — Северный полюс — Сан-Джасинто (Калифорния, США), в результате которого были установлены два мировых рекорда дальности по прямой (10148 км) и ломаной (11500 км) линиям (в том числе 5500 км над океанами), совершенный за 62 часа 17 минут. Аэропорт в Сан-Диего не смог их принять из-за плохой погоды, так что местом их посадки оказалось пастбище близ Сан-Джасинто. Через несколько часов экипаж получил приветственную телеграмму от руководителей Коммунистической партии и Правительства СССР:

«Громову, Юмашеву, Данилину. Поздравляем с блестящим завершением перелета Москва — Северный полюс — Соединенные Штаты Америки и установлением нового мирового рекорда дальности полета по прямой. Восхищены вашим героизмом и искусством, проявленными при достижении новой победы советской авиации. Трудящиеся Советского Союза гордятся вашим успехом. Обнимаем вас и жмем ваши руки».

В Вашингтоне советских летчиков представили президенту Франклину Рузвельту. Разговор с Рузвельтом длился больше часа, в конце которого госсекретарь Холл сказал:

«Какие приятные, умные молодые люди! Никакая работа дипломатов не смогла бы сделать за 10 лет того, что сделали вы свом перелетом, для сближения народов Советского союза и Америки».

Только спустя месяц летчики отплыли в Европу на пассажирском лайнере «Нормандия» и вернулись в Москву. Во время торжественной встречи площади и улицы столицы были полны народу. В Георгиевском зале Кремля их приветствовал весь ЦК Коммунистической партии и лично Иосиф Сталин.

Награды 
 За этот перелёт указом Центрального исполнительного комитета СССР от 1 сентября 1937 года Громов М. М. был награждён орденом Красного Знамени (в то время положения о вторичном присвоении звания Героя Советского Союза ещё не существовало), а Юмашеву А. Б и Данилину С. А. — были присвоены звания Героев Советского Союза.
 Международная авиационная федерация (ФАИ) наградила в 1937 году пилотов и штурмана медалями Анри де Лаво как обладателей признанного ФАИ абсолютного авиационного рекорда. Громов М. М., Юмашев А. Б и Данилин С. А. первые советские лётчики награжденные этой медалью.

Память

В филателии

Документалистика

Примечания

Ссылки 
 Перелёты отечественных и зарубежных лётчиков
 Беспосадочный перелёт Москва — Северный полюс — США (Громов, 1937)
 70 лет перелету экипажа М.Громова через Северный полюс
 ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ: конверты и марки

Беспосадочные перелёты